Claaßen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Claaßen (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Frank Claaßen (* 1967), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Hermann Claaßen (1856–1944), deutscher Chemiker und Zuckertechniker
 Larissa Claaßen (* 1995), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Marek Claaßen (* 1964), deutscher Internet-Unternehmer
 Reinhard Claaßen (1886–1960), deutscher Architekt
 Siegfried Claaßen (1884–1951), deutscher Konteradmiral der Kriegsmarine

Siehe auch:
 Claassen
 Claasen
 Claßen
 Clahsen
 Clasen
 Claesen
 Claessen
 Claeson
 Claesson
 Klaasen
 Klaassen
 Klasen